

Муніципалітети у Франції 
 Кю () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Кю () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Кю () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона

Інше 
Кю (ступінь)